W Polsce 
 Łuków – miasto w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim, stanowiące gminę miejską Łuków; na jego terenie znajduje się siedziba powiatu i gminy wiejskiej Łuków 
 Łuków – wieś w woj. lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Trzebiel 
 Łuków Śląski – wieś w woj. śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Gaszowice
 Łuków – gmina wiejska w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim 
 Łuków – dawna gromada

Inne nazwy miejscowości
 dolnołużycka nazwa miasta Luckau w Niemczech
 Łuków – inna nazwa Maciejowa osiedla na Ukrainie w  rejonie turzyskim, w obwodzie wołyńskim (Wołyń)
 Łuków – wieś na Ukrainie w rejonie rożyszczeńskim, w obwodzie wołyńskim (Wołyń)

Zobacz też:
 Lukow